Монтеліус () — шведське прізвище. Відомі носії:
 Агда Монтеліус — шведська феміністка й філантроп
 Оскар Монтеліус — шведський археолог та історик культури